Haggraben ist ein geographischer Name:

 Haggraben (Dellengraben) oder auch Haaggraben, linker Oberlauf des Dellengrabens (zur Tauber) gegenüber Sachsenhausen, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Haggraben (Forchbach) oder auch Hauptgraben, linker Zufluss des Forchbachs bei Karlstein am Main Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Haggraben (Hornbach), rechtes Bachtal zum Hornbach (rechter Oberlauf der Grünen oder Grüene) nahe Dislishaus, Gemeinde Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

 Haggraben BE, Ort in der Gemeinde Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Haaggraben
 Hagbach
 Häggraben, anderer Name des Elmertsbachs, rechter Zufluss des Haggraben (Forchbach) südwestlich von Hörstein, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern